Феликс Каземирович Барасевич (, , , Ковенская губерния — , ) — разведчик Варшавского революционного красного полка.

Биография 
Родился 12 сентября 1894 года в местечке Кейданы Ковенской губернии в семье столяра. Когда отец умер, бросил учёбу в школе и пошёл работать. Но вечерами продолжил заниматься самообразованием и вскоре стал учить деревенских детей польскому языку.

В 1915 году Феликс был призван в армию. Весной 1917 года был направлен из 102-го резервного батальона, находившегося в г. Самаре, в польский запасной полк в г. Белгороде. В ноябре 1917 года участвовал в боях с корниловцами у деревни Шаровка. По состоянию здоровья был освобождён от военной службы. Однако, через некоторое время вступил в Варшавский революционный полк.

11 апреля 1918 года на заседании ВЧК в Москве было принято решение ликвидировать банды анархистов. В ночь на 12 апреля 1918 года 200 бойцов Варшавского революционного полка окружили штаб анархистов на Донской улице. Погиб под пулемётным огнём, когда перелезал через чугунные ворота особняка.

Похоронен у Кремлёвской стены.

Литература 
 Абрамов Алексей. У Кремлёвской стены. — М.: Политиздат, 1988. ISBN 5-250-00071-1

Похороненные в некрополе у Кремлёвской стены